

Палетайн — місто, штат Нью-Йорк
 Палетайн — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Палатин